Tombak (legering)
 Tombak (muziekinstrument)
 Janek Tombak